-holt, een toponiem

Plaatsnamen
Holt (België), een gehucht in de Belgische gemeente Beverst
Holt (Dorset), een stad in het Britse graafschap Dorset
Holt (Noorwegen), een plaats in de Noorse gemeente Tvedestrand
Holt (Norfolk), een stad in het Britse graafschap Norfolk
Holt (Overijssel), een buurtschap in de gemeente Dalfsen
Holt (Sleeswijk), een plaats in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein
Holt (Wiltshire), een civil parish in het Engeland
Auwel-Holt, een plaats in de Duitse deelstaat Noordrijnland-Westfalen

Plaatsnamen in de Verenigde Staten:
Holt (Alabama)
Holt (Michigan)
Holt (Minnesota)
Holt (Missouri)

Personen
Anne Holt, een Noorse schrijfster en politica
Arva Holt, een Amerikaanse actrice
Benjamin Holt, een Amerikaans ondernemer
Charles Henry Holt, een Amerikaans ondernemer
Chauncey Holt, een Amerikaanse piloot en CIA-agent
Claire Holt, een Australisch actrice
Gerard Holt, een Nederlands architect
Harold Holt, minister-president van Australië
Henry Holt, een Amerikaans uitgever en schrijver
John Holt, een Jamaicaanse reggaezanger
Olivia Holt, een Amerikaans actrice
Sophia Holt, een Nederlandse amateur-kunstschilder
Viola Holt, een Nederlandse televisiepresentatrice

Zie ook
Holt County (doorverwijspagina)
Ten Holt (doorverwijspagina)
Brian Van Holt, een Amerikaanse acteur
Felix Holt, the Radical, een roman van George Eliot
Voor in 't Holt, een achternaam